Les Deux Timides est le titre de :

 Les Deux Timides est une pièce de théâtre d'Eugène Labiche créée en 1860;
 Les Deux Timides est un film de René Clair sorti en 1929 ;
 Les Deux Timides est un film d'Yves Allégret sorti en 1943.